"Sweet Baby" — сингл второго студийного альбома Мэйси Грэй The Id, вышедшего в 2001 году. Сингл записан совместно с Эрикой Баду, вокалисткой, и Джоном Фрушанте из Red Hot Chili Peppers, сыгравшего на гитаре.

В Великобритании сингл занял третье место, уступив "Still" и "I Try", и 23 место в UK Singles Chart. Песня стала хитом в Канаде, в США она заняла 24 место в чарте Adult Top 40. В Австралии "Sweet Baby" заняла 32 номер.

В Великобритании "Sweet Baby" был выпущен на CD и виниловых пластинках. В него также вошёл ранее не издававшийся сингл "Better Where You Are".

Список композиций 

CD
"Sweet Baby" (совместно с Эрикой Баду)
"Sweet Baby" (8 Jam Remix совместно с Эрикой Баду)
"Better Where You Are"
"Sweet Baby" (Видеоверсия)

Винил
"Sweet Baby" (8 Jam Remix совместно с Эрикой Баду)
"Hey Young World Part 2" (совместно с Slick Rick)
"Sweet Baby" (совместно с Эрикой Баду)

Чарты

Примечания 

Синглы 2001 года
Ритм-энд-блюз-баллады
Песни, спродюсированные Риком Рубином
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом